407 км, 407-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 407 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области. Код 835914.
 407 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 066722.
 407 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Донецкой области. Код 482112.